Берш:

 Берш () — вид лучепёрых рыб из семейства окунёвых.

Гидроним 
 Берш — река на полуострове Камчатка в России.

Топоним 
 Берш () — коммуна на востоке Франции в регионе Франш-Конте, департамент Ду.

Персоналии 
 Берш — крупный казахский род входящий в состав Младшего жуза.
 Берш, Иосиф — немецкий ойнолог.
 Берш, Карл (1834—1914)  — немецко-американский художник.
 Берш, Пётр Петрович (1933—2002) — главный архитектор Ижевска в 1968—1999 гг.

См. также 
 Бершов
 Бёрш

Примечания